La saison 1993-1994 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Deux groupes de 17 clubs et un groupe de 16 composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'ASO Chlef, le CS Constantine et le GC Mascara, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison 
Dans le groupe Centre, l'ASO Chlef et l'USM Alger se disputent âprement l'accession. À égalité de points à l'issue de la dernière journée, les deux équipes sont départagées par la différence de buts particulière. L'USMA s'impose à l'aller par la plus petite des marges tandis que l'ASO parvient à gagner 2-0 au retour. Ce résultat permet à Chlef de devancer son adversaire au classement, et ce, malgré une moins bonne différence de buts générale.

Le CS Constantine, sans réel concurrent, domine le groupe Est et termine la saison avec 9 points d'avance sur son dauphin, l'Entente de Collo.

Enfin, dans le groupe Ouest, le GC Mascara accède après une lutte serrée avec l'ASM Oran et le CC Sig.

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe Centre

Calendrier

Résultats

Groupe Est

Calendrier

Résultats

Groupe Ouest

Calendrier

Résultats

Résultats détaillés 

(*) CRT-IRMB match remis au lundi  en raison des intempéries !

 

 Meilleur buteur du championnat après huit journée : Le Sigois Sid Larbi avec 9 buts.

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1993-1994
 Coupe d'Algérie de football 1993-1994

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division